Fülfe ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Fülfe (1920–1994), deutscher Puppenspieler
 Ingeburg Fülfe (* 1931), deutsche Puppenspielerin